Премия Гильдии продюсеров США за лучший анимационный фильм () — награда, ежегодно вручаемая с 2005 года.

Из всех шестнадцати награжденных фильмов двенадцать получили премию «Оскар» за лучший полнометражный анимационный фильм. «История игрушек» Disney и Pixar — первая и на сегодняшний день единственная франшиза, получившая множество побед благодаря «Истории игрушек: Большой побег» (2010) и «Истории игрушек 4» (2019).

Информация 
Перед тем, как Гильдия продюсеров Америки вручила первую выдающуюся награду в области анимации, анимационные фильмы соревновались с фильмами с живыми действиями в категории «Лучший фильм». В этой категории номинировались два анимационных фильма:
 2001 – Шрек (проиграл Мулен Руж!)
 2004 – Суперсемейка (проиграл Авиатору)

С момента учреждения награды за лучший анимационный фильм анимационные фильмы по-прежнему могут номинироваться на лучший фильм. С 2005 года номинировались два анимационных фильма:
 2009 – Вверх (проиграл Повелителю бури)
 2010 – История игрушек: Большой побег (проиграл Королю говорит!)

Победители и номинанты

2000е

2010е

2020е

Множественные номинации и победы

Сравнение с премией «Оскар»

Примечания 
 Тринадцать из семнадцати анимационных фильмов, ГПА-победителей, получили премию «Оскар» за лучший полнометражный анимационный фильм.
 Два анимационных фильма ГПА-победителя, не были номинированы на премию «Оскар» за лучший полнометражный анимационный фильм: «Приключения Тинтина: Тайна «Единорога»» (2011) и «Лего. Фильм» (2014). «Приключения Тинтина: Тайна «Единорога»» не был номинирован, так как не был допущен к участию в конкурсе из-за использования захвата движения в качестве техники; правила Академии не рассматривают захват движения как технику анимации. («Лего. Фильм» был в итоге номинирован за лучшую оригинальную песню)
 2008 год — единственный год, когда номинанты и возможный победитель совпали правильно.

Ссылки

Анимационный фильм
Гильдия продюсеров США
Награды, появившиеся в 2005 году
Анимационные премии